Jméno Valdštejn může popisovat několik různých skutečností:
 Valdštejn (hrad), hrad v Českém ráji (okres Semily)
 Valdštejnové, šlechtický rod
 Valdštejn (německy Wallenstein nebo Waldstein, z čehož pochází německá podoba jeho jména), zkrácené jméno nejznámějšího příslušníka Valdštejnů, Albrechta z Valdštejna.
 Valdštejn (pivo), novopacké pivo 
 Valdštejn (drama) (také Valdštýn, třetí díl trilogie vyšel také samostatně jako Smrt Valdštýnova), trilogie her Friedricha Schillera
 Valdštejn (román), román Alfreda Döblina z roku 1920
 Valdštejn (opera), opera Jaromíra Weinbergera z roku 1937
 Valdštejn (Hnátnice), osada obce Hnátnice v okrese Ústí nad Orlicí

Podobné názvy 
 Vildštejn